El Fons Grewe d'alimentació i gastronomia va néixer l'any 1997 arran de la donació que va fer a la Universitat de Barcelona Rudolf Grewe, especialista en gastronomia i estudis de l'alimentació, i autor de l'edició del Llibre de Sent Soví publicada per Editorial Barcino el 1979 a la mítica col·lecció "Els Nostres Clàssics".

Està format per llibres de temàtica alimentària i gastronòmica, i consta de més de 100 llibres antics (datats entre el  i el 1820) que es conserven al CRAI Biblioteca de Fons Antic, i gairebé 700 llibres moderns que es troben al CRAI Biblioteca de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació Campus Torribera.

En els darrers anys s’ha iniciat el procés de digitalització dels documents més destacats del fons, incorporant-ne una selecció a la Biblioteca Patrimonial Digital (BiPaDi), el repositori que conté les còpies digitalitzades dels fons patrimonials, bibliogràfics i documentals de la Universitat de Barcelona. L’any 2022 s’ha finalitzat un nou projecte de millora, q ha permès perfeccionar la qualitat de les imatges facilitant la consulta en línia i contribuint a la seva conservació permanent. Arran d’aquest projecte s’ha unificat el llegat Grewe, creant una única col·lecció digital específica per aquest donatiu, al BiPaDi, amb el títol Fons Grewe d'Alimentació i Gastronomia.

Entre els llibres de la col·lecció hi podem trobar:
 Jean Baptiste Bruyerin, De re cibaria libri XXII
 Francisco Nuñez de Coria, Aviso de sanidad: qve trata de todos los generos de alimentos y del regimiento de la sanidad, co[m]prouado por los mas insignes y graues doctores
 François Massialot, Le Nouveau cuisinier royal et bourgeois
 Apicius, De re culinaria libri decem
 Louis Lemery, Traité des aliments
 Agostino Gallo, Le vinti giornate dell'agricoltura et de' piaceri della villa
 Llibre de Sent Soví, a cura de Rudolf Grewe
 J. Rondissoni, Culinaria
 Josep Lladonosa i Giró, El Libro de la cocina catalana
 Ferran Agulló i Vidal, Llibre de la cuina catalana  
 Ignasi Domènech, La Teca
 Angel Muro, El Practicón
 Jean Anthelme Brillat-Savarin, Physiologie du gout
 Marie-Antoine Carème, L'Art de la cuisine française au dix-neuvième siècle
 Auguste Escoffier, Le Livre des menus
 La Cuynera catalana
 Joseph Cunill de Bosch, La Cuyna catalana
 Jules Gouffé, Le Livre de Cuisine
 El Libre de Sent Soví, editat per Luis Faraudo de Saint-Germain
 Marta Salvià, Art de ben menjar
 Apicius, De re coquinaria
 Claude Lévi-Strauss, Le Cru et le cuit

Referències

Enllaços externs 
 Col·lecció Grewe

Universitat de Barcelona